Chris Morgan (ur. 1973) – brytyjski trójboista siłowy
 Chris Morgan (ur. 1977) – angielski piłkarz
 Christopher Morgan (ur. 1982) – australijski wioślarz
 Chris Morgan – amerykański scenarzysta

Zobacz też